Treća hrvatska nogometna liga – Jug 2008./09.

2008./09. Jug
3-jug